Overboeking
Overschrijving